Оле́г Медве́дев: Медведев, Олег Александрович (род. 1969) — украинский журналист и политтехнолог.
 Медведев, Олег Всеволодович (род. 1966) — российский музыкант, автор-исполнитель песен.
 Медведев, Олег Стефанович (род. 1946) — первый декан и заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, профессор, доктор медицинских наук.